Вверх тормашками (мультфильм) (англ. Head Over Heels) — короткометражный мультипликационный фильм производства National Film and Television School (2012).
 Вверх тормашками (фильм, 1956) (англ. Up in the World) — кинокомедия производства Rank Organisation (1956). В главной роли Норман Уиздом (Мистер Питкин).
 Вверх тормашками (фильм, 1992) — фильм 1992 года, режиссёр Николай Гусаров
 Вверх тормашками (фильм, 2001) — фильм 2001 года, режиссёр Марк Уотерс
 Вверх тормашками (фильм, 2013) — (англ. Head Over Heels) — фильм 2013 года, режиссёр Владимир Зайкин